Osoby o tym nazwisku:
 Michaił Krasnosielski – rosyjski brydżysta
 Teofil Krasnosielski – polski indolog, filolog
 Wadim Krasnosielski – naddniestrzański polityk